Näsnaren kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Näsnaren (Östra Vingåkers socken, Södermanland) – en sjö i Katrineholms och Vingåkers kommuner i Södermanland som ingår i Nyköpingsåns huvudavrinningsområde
Lilla Näsnaren – en sjö i Katrineholms kommun i Södermanland som ingår i Nyköpingsåns huvudavrinningsområde
Näsnaren (Björkviks socken, Södermanland) – en sjö i Katrineholms kommun i Södermanland som ingår i Nyköpingsåns huvudavrinningsområde